In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk, Complete é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2003